A página "Lista de canções de Damares" retrata todas as músicas e singles lançados pela cantora de gênero gospel brasileira Damares de Oliveira. Damares foi reconhecida no mundo da música cristã no Brasil, primeiramente, pelo single "Sabor de Mel", faixa inclusa no álbum "Apocalipse" (lançado no ano de 2008).

Porém, suas músicas "Agenda de Deus", "Madrugada Fria" (inclusas no álbum Agenda de Deus lançado em 2002), "O Deus que Faz", "É Incomparável" (inclusas no álbum O Deus que Faz, lançado em 2004), "O Inferno vai Cair (a Igreja vai Subir)", "É a sua Vez", "Diário de um Vencedor" e "Quando Jesus Estendeu a Sua Mão" (inclusos no álbum Diário de um Vencedor, lançado em 2006) já eram conhecidos nas igrejas pequenas.

A

B 
Não existe canção com essa letra

C

D

E

F

G

H 
Não existe canção com essa letra

I 
Não existe canção com essa letra

J

K 
Não existe canção com essa letra

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W 
Não existe canção com essa letra

X 
Não existe canção com essa letra

Y

Z 
Não existe canção com essa letra

Damares